1988 Голяма награда на Белгия е 35-о за Голямата награда на Белгия и единадесети кръг от сезон 1988 във Формула 1, провежда се на 28 август 1988 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия